L'IUT d'Aix-Marseille est un institut universitaire de technologie créé le  par la fusion des IUT de Provence, d'Aix-en-Provence et de Marseille.

L'IUT d'Aix-Marseille est implanté dans sept villes, c'est le plus gros IUT de France avec , 23 diplômes universitaires de technologie (DUT) et 45 licences professionnelles.

Sites et offre de formation

Aix-en-Provence 
À Aix-en-Provence, l'IUT est réparti sur trois sites, Gaston Berger, Encagnane et Cité du Livre -Méjanes. Il propose :

7 Diplômes Universitaires de Technologie:
 DUT Gestion Logistique et Transports
 DUT Gestion des entreprises et des administrations
 DUT Génie Mécanique et Productique
 DUT Informatique
 DUT Techniques de commercialisation
 DUT Carrières sociales
 DUT Métiers du livre et du patrimoine
17 Licences professionnelles:
 Licence professionnelle Action Commerciales Inter-Entreprises
 Licence professionnelle Bibliothèque
 Licence professionnelle Contrôle et pilotage des performances
 Licence professionnelle DISTRISUP Management
 Licence professionnelle Edition
 Licence professionnelle Gestion et coordination de projets en développement urbain 
 Licence professionnelle Gestion et développement des produits de la mode
 Licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines
 Licence professionnelle Librairie
 Licence professionnelle Maintenance aéronautique
 Licence professionnelle Management Logistique Opérationnel
 Licence professionnelle Marketing et Réseaux de communication
 Licence professionnelle Organisation et Gestion des Achats
 Licence professionnelle Production industrielle, industrialisation intégrée
 Licence professionnelle Production industrielle, Industrialisation des systèmes automatisés de production
 Licence professionnelle Production industrielle, Inspection des sites industriels, métrologie
 Licence professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels

Arles 
Le site d'Arles propose les formations suivantes :
DUT Métiers du multimédia et de l'Internet
 DUT Informatique avec option imagerie numérique
 Licence professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité imagerie numérique
 Licence professionnelle Création multimédia pour le web
 Licence professionnelle Conception et administration de sites web

Digne-les-Bains 
Le site de Digne-les-Bains propose :
 DUT Génie biologique
 DUT Gestion administrative et commerciale
 DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
 Licence professionnelle ATU Géomatique
 Licence professionnelle Management Tourisme Durable
 Licence professionnelle Territoires ruraux

Gap 
Sur le site de Gap, on trouve :
 DUT Gestion des entreprises et des administrations
 Licence professionnelle Multimédia, Internet, Webmaster

La Ciotat 
Le site de La Ciotat propose :
 DUT Hygiène, sécurité, environnement
 Licence professionnelle Coordonnateur de prévention, santé et sécurité au travail
 Licence professionnelle  Radioprotection et sûreté nucléaire

Marseille 
À Marseille, l'IUT est implanté à Luminy et Saint-Jérôme. Il propose :

8 Diplômes Universitaires de Technologie:
 DUT réseaux et télécommunication
 DUT chimie
 DUT génie chimique, génie des procédés
 DUT génie électrique et informatique industrielle
 DUT métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques
 DUT mesures physiques
 DUT gestion des entreprises et des administrations
 DUT techniques de commercialisation
15 Licences professionnelles:
 Licence professionnelle Conception des systèmes électroniques et Optoélectroniques
 Licence professionnelle Gestion et contrôle des procédés chimiques
 Licence professionnelle Gestion et maintenance des installations énergétiques
 Licence professionnelle Gestion de la paie et du social
 Licence professionnelle Énergie et Génie Climatique
 Licence professionnelle Maitrise de l'énergie et énergies renouvelables
 Licence professionnelle Maintenance et Technologies biomédicales
 Licence professionnelle Management Général Appliqué aux PME/PMI
 Licence professionnelle Management Financier et Comptable Appliqué 
 Licence professionnelle Management des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
 Licence professionnelle Marketing Relationnel Négociation
 Licence professionnelle Méthodes et techniques d'analyses chimiques et biologiques
 Licence professionnelle Optique professionnelle
 Licence professionnelle Responsable de portefeuille client en cabinet d'expertise comptable
 Licence professionnelle Réseaux et Télécommunications Administration et sécurité des réseaux d'entreprise

Salon-de-Provence 
Le site de Salon-de-Provence propose :
 DUT Génie électrique et informatique industrielle
 Licence professionnelle Électronique pour les télécommunications option Chargé d'affaires
 Licence professionnelle Réseaux sans fil et haut débit

Notes et références

Lien externe 

Aix Marseille
Université d'Aix-Marseille